Lorain kan henvise til:

Steder 
 Lorain, Ohio
 Lorain, Pennsylvania
 Lorain, Wisconsin
 Lorain County, Ohio
 Lorain County Community College
 Lorain Township, Minnesota

Personer 
 René Lorain (født 1900), fransk atlet
 Sophie Lorain, canadansk skuespillere

Organisationer 
 Lorain City School District
 Lorain Correctional Institution
 Lorain County Transit
 Lorain, Ashland & Southern Railroad

Anden brug 
 Milkovich v. Lorain Journal Co.
 USS Lorain (PF-93)

Se også 
 Loraine (flertydig)
 Lorrain (flertydig)
 Lorraine (flertydig)